

Monticelli comme un nom de famille 

 Adolphe Joseph Thomas Monticelli est un peintre français né le  à Marseille et mort le  dans la même ville.
 Mario Monticelli (Venise,  - Milan, ) est un joueur d'échecs italien et un journaliste.
 Anna Maria Monticelli née à Tanger (Maroc) est une actrice australienne, qui a parfois joué sous les pseudonymes suivants : Anna Jemison / Anna-Maria Montacelli

Toponymie 

 Monticelli Pavese est une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie.
 Monticelli d'Ongina est une commune italienne de la province de Plaisance dans la région Émilie-Romagne en Italie.
 Monticelli Brusati est une commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie.